Каменєв () — російське прізвище
 Каменєви — російський дворянський рід
 Каменєв Владислав Дмитрович (1996) — російський хокеїст.
 Каменєв Денис Сергійович (1989—2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Сергій Каменєв — радянський воєначальник, командарм 1-го рангу.
 Каменєв Лев Борисович (справжнє прізвище — Розенфельд) — радянський партійний і державний діяч, більшовик, революціонер.
 Каменєв Лев Львович — російський художник-пейзажист.

 Каменєва Ольга Давидівна (1883—1941) — російська більшовицька революціонерка і радянська політикеса родом з українських євреїв.

Російські прізвища